Józef Paweł Darski – germanista
 Jerzy Targalski – pseudonim Jerzego Targalskiego